Бентли има више значења:

 Бентли моторс, британски произвођач аутомобила
 Бентли (Ајова), насеље у америчкој савезној држави Ајова
 Бентли (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Бентли (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас